Зо́рро (от  — «лис» или сеньо́р Зо́рро , на испанском его имя произносят со́рро) — вымышленный персонаж, вариация на тему Робин Гуда, «герой в маске», который приходит на помощь обездоленным жителям Новой Испании.

Зорро является персонажем народных рассказов жителей Новой Испании, известен с начала XVII века. Согласно преданиям под маской Зорро был не 1 конкретный человек, а разные люди. Когда наступали трудные времена и народу требовалась помощь, каждый желающий мог надеть самодельный костюм Зорро и анонимно прийти на выручку. Известны случаи, когда личность Зорро приписывали разным авантюристам, преступникам и лидерам партизанского движения времён американо-мексиканской войны. Славу литературного персонажа он получил гораздо позднее в приключенческих книгах писателя Джонстона Маккалли. Впервые в печатной литературе он появляется в повести «Проклятие Капистрано», опубликованной в 1919 году. На следующий год появился первый фильм «Знак Зорро» с Дугласом Фэрбенксом в главной роли. Впоследствии о Зорро было снято множество фильмов как в Америке, так и за её пределами.

По народным легендам первым, кто надел костюм Зорро, был богатый дворянин дон Диего де ла Вега () — искусный фехтовальщик, живший в Калифорнии в годы испанского владычества, хотя установить существовал такой человек на самом деле или нет, не представляется возможным. Другим известным прототипом был ирландский авантюрист  (1615—1659), сожжённый на костре в Мехико по обвинению в ереси, бурным приключениям которого посвятил свой роман «Мемуары самозванца: дон Гильен де Лампарт, король Мексики» (, 1872) мексиканский писатель-беллетрист Висенте Рива Паласио. Персонаж со временем претерпел изменения, однако неизменным остаётся образ благородного и отважного героя, одетого во всё чёрное и скрывающего лицо под чёрной маской, который защищает людей от произвола властей и злодеев.

Любимое оружие Зорро — рапира, которую он часто использует, чтобы оставить свой отличительный знак — букву Z, которую наносит тремя быстрыми движениями. Он также использует кнут. У него есть верный друг — чёрный конь по кличке «Торнадо».

Экранизации 

 1920 — Знак Зорро — Дуглас Фэрбенкс
 1925 — Дон Ку, сын Зорро — Дуглас Фэрбенкс
 1936 — Смелый Кабальеро — Роберт Ливингстон
 1940 — Знак Зорро — Тайрон Пауэр
 1949 — Дух Зорро — Клейтон Мур
 1957—1961 — Зорро (телесериал) — Гай Уильямс
 1963 — Зорро и три мушкетёра / Zorro e i tre moschettieri — Гордон Скотт
 1963 — Знак Зорро — Шон Флин
 1963 — Зорро против Мациста — Пьер Брис
 1968 — Племянники Зорро / I nipoti di Zorro (Италия) — Дин Рид
 1974 — Знак Зорро — Фрэнк Ланджелла
 1975 — Зорро — Ален Делон
 1976 — Большое приключение Зорро (Мексика) — Родольфо де Анда
 1981 —  (США) — Джордж Хэмилтон
 1981 —  (США, телесериал) — Генри Дэрроу (в 13 эпизодах)
 1990—1993 — Зорро (телесериал) — Дункан Регер
 1995 — Kaiketsu Zorro (Япония)
 1998 — Маска Зорро — Энтони Хопкинс, Антонио Бандерас
 2005 — Легенда Зорро — Антонио Бандерас
 2006—2007 — Зорро: Поколение Z (мультсериал)
 2007 — Зорро: Шпага и роза (телесериал, Мексика) — Кристиан Мейер
 2009 — Зорро (телесериал, Филиппины)
 2010 — Зорро (мюзикл)
 2015 — Хроники Зорро (мультсериал) — Джонни Янг Бош
 2022 — неназванный новый сериал (ожидается)

Факты 
 Образу Зорро посвящена книга Андрея Шарого «Знак Z: Зорро в книгах и на экране» (2009)
 В графическом романе Фрэнка Миллера «Возвращение Тёмного рыцаря» родителей Брюса Уэйна (Бэтмен) убивают возле кинотеатра после фильма «Знак Зорро»

Примечания 

 
Литературные герои
Персонажи фильмов
Вымышленные дворяне
Вымышленные фехтовальщики
Вымышленные тюремные беглецы